King of All Kings — двадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Madd Society Records і Money and the Power, Inc. 3 серпня 2010 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits.

Список пісень 
 «Intro: Sold My Soul» — 1:04
 «King of All Kings» — 3:57
 «Gangsta Revival» — 2:32
 «Ghetto My Lobby» — 3:39
 «Lyin’ bout Her Crib Intro» — 5:29
 «Lyin’ bout Her Crib 2» — 4:39
 «Real» — 3:34
 «Backroads» (з участю Raheem Devaughn) — 3:26
 «She Say She Never Knew» (з участю K-Rab) — 3:16
 «Georgia Peach» (з участю J. Holiday) — 4:25
 «She Message Me» — 2:46
 «No Trace» — 3:22
 «We Gon' Stunt» (з участю Mr. Mudd та J. Money) — 4:24
 «Rep Yo Side» (з участю Lil Jon та Bone Crusher) — 3:45
 «Niggaz Is Hungry» — 4:37
 «We Been Doin This!!!» — 3:27
 «Shoutout Gangsta» — 3:31
 «Somebody Thank Me» — 3:55

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми